

Persone 
 Elena Muchina – ginnasta sovietica
 Jelena Wladimirowna Muchina – scrittrice russa
 Vera Ignat'evna Muchina – scultrice e pittrice sovietica

Altro 
 Razbudite Muchina! –  film del 1967 diretto da Jakov Aleksandrovič Segel'

Pagine correlate 
 Muchin